Герб Кальєти (Азори)
 Герб Кальєти (Мадейра)